Mari Saarinen (née le  à Kangasala) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine autant en défenseure qu'en attaquante. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Elle remporte le championnat finlandais en 2006 puis 2010 avec l'équipe des Ilves Tampere dont elle est devenue capitaine en 2007.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 22|| 2|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Ilves Tampere|| SM-Sarja || 26|| 14|| 9|| 23|| 8|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2000-2001|| Ilves Tampere|| SM-Sarja || 26|| 11|| 13|| 24|| 6|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2001-2002|| Ilves Tampere|| SM-Sarja || 24|| 5|| 8|| 13|| 14|| 8|| 6|| 3|| 9|| 8
|-
| 2002-2003 || Ilves Tampere|| SM-Sarja || 24|| 12|| 10|| 22|| 12|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2003-2004|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 24|| 14|| 19|| 33|| 20|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2004-2005|| Ilves Tampere || SM-Sarja|| 20|| 3|| 8|| 21|| 18|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Ilves Tampere|| SM-Sarja|| 21|| 12|| 9|| 21|| 22|| 7|| 5|| 1||6 || 4
|-
| 2006-2007|| Ilves Tampere|| SM-Sarja || 22|| 6|| 21|| 27|| 38|| 6|| 3||1|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 20|| 28|| 26|| 54|| 18|| 8|| 3|| 5 || 8 || 8
|-
| 2008-2009|| Ilves Tampere|| SM-Sarja ||21 || 13|| 18|| 31|| 26|| 7|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2009-2010|| Ilves Tampere|| SM-Sarja|| 17|| 15|| 10|| 25|| 14|| 10|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 13|| 5|| 1|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Ilves Tampere|| SM-Sarja|| 19|| 3|| 6|| 9|| 22|| 8|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2011-2012|| Ilves Tampere|| SM-Sarja|| 29|| 10|| 23|| 33|| 24||  8|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| colspan="13"|
|-
| 2014-2015||Ilves Tampere|| SM-Sarja|| -|| -|| -|| -|| - ||8 ||0 ||0 ||0 ||6

Au niveau international 

|-
| 2001 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 0 || 1 ||1 ||4  || align="left" | Quatrième
|-
| 2004 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 2 || 1 ||3 ||0  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2005 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 5 || 0|| 0 || 0 || 4  || align="left" | Quatrième
|-
| 2006 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || align="left" | Quatrième
|-
| 2007 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 0 || 2 || 2 ||6  || align="left" |Quatrième
|-
| 2008 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5 || 3 || 2 || 5 || 6  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left" |  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juillet 1981
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Naissance à Kangasala
Défenseuse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010